Jovo steht für:
 Jovo Bosancic (* 1970), serbischer Fußballspieler
 Jovo Stanojević (* 1977), Profi-Basketballspieler
 Jovo Stanisavljević Čaruga (1897–1925), slawonischer "Gesetzloser"
 JOVO, Markenname eines dänischen Plastik-Steck-Spieles, erfunden von Josef Volgger